Decottignies ist der Familienname folgender Personen:
 Edmond Decottignies (1893–1963), französischer Gewichtheber
 Urbain Decottignies (1910–?), französischer Fußballspieler